{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (84601) - || 2002 VR32 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84602) - || 2002 VX32 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84603) - || 2002 VA33 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84604) - || 2002 VW33 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84605) - || 2002 VL34 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84606) - || 2002 VY34 || 5 november 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84607) - || 2002 VL35 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84608) - || 2002 VX35 || 5 november 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84609) - || 2002 VE36 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84610) - || 2002 VX36 || 2 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84611) - || 2002 VA37 || 2 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84612) - || 2002 VB37 || 2 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84613) - || 2002 VX37 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84614) - || 2002 VE38 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84615) - || 2002 VY38 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84616) - || 2002 VZ38 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84617) - || 2002 VA39 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84618) - || 2002 VF40 || 8 november 2002 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| (84619) - || 2002 VL41 || 4 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84620) - || 2002 VL43 || 4 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84621) - || 2002 VD44 || 4 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84622) - || 2002 VL44 || 4 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84623) - || 2002 VU44 || 4 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84624) - || 2002 VR45 || 5 november 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| (84625) - || 2002 VR46 || 5 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84626) - || 2002 VB47 || 5 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84627) - || 2002 VH47 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84628) - || 2002 VB49 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84629) - || 2002 VD49 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84630) - || 2002 VZ49 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84631) - || 2002 VW51 || 6 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84632) - || 2002 VN52 || 6 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84633) - || 2002 VF53 || 6 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84634) - || 2002 VL53 || 6 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84635) - || 2002 VD54 || 6 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84636) - || 2002 VX54 || 6 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84637) - || 2002 VG55 || 6 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84638) - || 2002 VO55 || 6 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84639) - || 2002 VQ55 || 6 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84640) - || 2002 VZ55 || 6 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84641) - || 2002 VE58 || 6 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84642) - || 2002 VQ58 || 6 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84643) - || 2002 VT58 || 6 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84644) - || 2002 VW58 || 6 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84645) - || 2002 VE59 || 1 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84646) - || 2002 VM60 || 3 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84647) - || 2002 VN60 || 3 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84648) - || 2002 VR60 || 3 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84649) - || 2002 VL62 || 5 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84650) - || 2002 VC66 || 7 november 2002 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| (84651) - || 2002 VS66 || 6 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84652) - || 2002 VK68 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84653) - || 2002 VS68 || 7 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84654) - || 2002 VQ70 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84655) - || 2002 VN73 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84656) - || 2002 VS74 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84657) - || 2002 VT76 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84658) - || 2002 VX76 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84659) - || 2002 VO78 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84660) - || 2002 VZ78 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84661) - || 2002 VA79 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84662) - || 2002 VU80 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84663) - || 2002 VW80 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84664) - || 2002 VG81 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84665) - || 2002 VZ81 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84666) - || 2002 VE82 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84667) - || 2002 VO82 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84668) - || 2002 VS82 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84669) - || 2002 VZ82 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84670) - || 2002 VF83 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84671) - || 2002 VS83 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84672) - || 2002 VG84 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84673) - || 2002 VW86 || 8 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84674) - || 2002 VT87 || 8 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84675) - || 2002 VW87 || 8 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84676) - || 2002 VM88 || 11 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84677) - || 2002 VT88 || 11 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84678) - || 2002 VW88 || 11 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84679) - || 2002 VC89 || 11 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84680) - || 2002 VN89 || 11 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84681) - || 2002 VR89 || 11 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84682) - || 2002 VN94 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84683) - || 2002 VT95 || 11 november 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| (84684) - || 2002 VO100 || 11 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84685) - || 2002 VB102 || 11 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84686) - || 2002 VG102 || 12 november 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (84687) - || 2002 VK102 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84688) - || 2002 VO102 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84689) - || 2002 VY102 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84690) - || 2002 VJ105 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84691) - || 2002 VT105 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84692) - || 2002 VT107 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84693) - || 2002 VY107 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84694) - || 2002 VR108 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84695) - || 2002 VH109 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84696) - || 2002 VQ109 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84697) - || 2002 VL110 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84698) - || 2002 VN110 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84699) - || 2002 VU110 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84700) - || 2002 VL112 || 13 november 2002 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten